Ђорђе Ненадовић (Београд, 27. јул 1935 — Београд, 26. децембар 2019) био је српски филмски и позоришни глумац и радио водитељ.

Потомак је Ненадовића из Бранковине.

Сахрањен је у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу у Београду.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те ▲
|-
| 1957. || Суботом увече  || /
|-
| 1959. || Ветар је стао пред зору  || Брзи
|-
| 1959. || Мати ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те ▲
|-
| 1960. || Капетан Леши  || /
|-
| 1960. || Сигнали над градом  || Крешо
|-
| 1961. || -{La schiava di Roma}-  || /
|-
| 1961. || Џунгла ТВ филм || /
|-
| 1962. || -{Solo contro Roma}-  || Центурио Цаиус
|-
| 1962. || -{Anno 79: La distruzione di Ercolano}-  || Сансом (као Џорџ Ненадовић)
|-
| 1962. || Прекобројна  || Стево
|-
| 1962. || -{Il vecchio testamento}-  || Јудас (као Џорџ Ненадовић)
|-
| 1963. || Невесињска пушка  || Илија
|-
| 1964. || -{Winnetou - 2. Teil}-  || Капетан Брус
|-
| 1964. || Међу лешинарима  || Милер
|-
| 1965. || -{Der Schatz der Azteken}-  || Кол Ембарез
|-
| 1965. || -{Durchs wilde Kurdistan}-  || (као Џорџ Хестон)
|-
| 1965. || -{Im Reiche des silbernen Löwen}-  || (као Џорџ Хестон)
|-
| 1966. || До победе и даље  || Душко (као Гјоргје Ненадовикј)
|-
| 1966. || -{Die Nibelungen, Teil 1 - Siegfried}-  || Слаодел (као Џорџ Хестон)
|-
| 1967. || Хасанагиница  || /
|-
| 1967. || -{Die Nibelungen, Teil 2 - Kriemhilds Rache}-  || Слаодел (као Џорџ Хестон)
|-
| 1967. || Волите се људи ТВ серија || /
|-
| 1967. || Пробисвет (ТВ серија) || 
|-
| 1968. || Максим нашег доба ТВ серија || Аксентијевић, аквизитер
|-
| 1969. || Осека  || /
|-
| 1969. || Како да ти кажем ТВ серија || /
|-
| 1969. || Растанак Кратки филм || /
|-
| 1969. || Кад сам био војник ТВ мини серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те ▲
|-
| 1970. || -{X + YY: Formel des Bösen}-  || /
|-
| 1971. || -{Familie Werner auf Reisen}- ТВ серија || Петар Глинић
|-
| 1972. || Први сплитски одред  || Марко Човић
|-
| 1972. || Изданци из опаљеног грма ТВ серија || /
|-
| 1974. || Димитрије Туцовић ТВ серија || /
|-
| 1975. || Павле Павловић  || Председник радничког савета
|-
| 1976. || Врхови Зеленгоре  || Немац из Баната
|-
| 1978. || Тренер  || /
|-
| 1979. || Национална класа  || Рагаззони (као Џорџ Хестон)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те ▲
|-
| 1982. || Директан пренос  || Марко
|-
| 1984. || Давитељ против давитеља  || Импресио Оскар (као Џорџ Хестон)
|-
| 1985. || Бал на води  || Поп Поповић (као Џорџ Хестон)
|-
| 1986. || Мисс  || /
|-
| 1987. || Вук Караџић ТВ серија || Кнез Алекса Ненадовић
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1935.
Умрли 2019.
Глумци из Београда
Српски глумци
Југословенски глумци
Српски радијски водитељи
Ненадовићи
Сахрањени у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу у Београду
Водитељи из Београда